Брушлинский, Андрей Владимирович (1933—2002) — российский психолог.
 Брушлинский, Владимир Константинович (1900—1992) — советский историк философии, специалист по текстологии, переводчик философской литературы, отец А. В. и К. В. Брушлинских.